Maltusch ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottfried Maltusch (1911–1980), evangelisch-lutherischer Theologe und Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe
 Wernfried Maltusch (1926–2014), deutscher Rundfunkfunktionär; 1989/90 stellvertretender Generalintendant des DDR-Rundfunks